Anna Catharina Constance van Polen, geboren als Anna Katarzyna Konstancja Waza (Warschau, 7 augustus 1619 - Keulen, 8 oktober 1651) was prinses van het Pools-Litouwse Gemenebest. Zij was een dochter van koning Sigismund III van Polen en diens tweede echtgenote aartshertogin Constance van Oostenrijk.

Op 8 juni 1642 trouwde ze in Warschau met paltsgraaf Filips Willem van de Palts-Neuburg, die later keurvorst van de Palts werd. Uit het huwelijk werd 1 kind geboren:

 doodgeboren zoon (Neuburg an der Donau, 18 juli 1645)

Huis Wasa
Polen, A